Прімейра ліга 2019—2020 () — 86-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Свій 29-й титул завоював клуб «Порту».

{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 20%;"
|-
! Чемпіон Португалії 2019/2020
|-
|align=center|
|-
|align=center|ЧемпіонПорту29-ий титул'|}

 Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 9 березня по 3 червня 2020 року.

 Телетрансляції 
У Португалії всі матчі транслюються по каналу Sport TV, за винятком домашніх ігор Бенфіки, які транслює власний канал клубу Benfica TV. Також RTP Internacional обов'язково транслює центральний матч туру.

У Бразилії чемпіонат транслюється по комерційному каналу ESPN Brasil, це субліцензія від BandSports''. Канали показують основні ігри кожного туру.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Представницво за регіонами

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома(A) – В гостях

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2020
Португалія
Португалія
2019 у португальському спорті
2020 у португальському спорті